Под индексом «А-19» известны две различающиеся лафетом модификации советской 122-мм корпусной пушки периода Второй мировой войны:

 122-мм пушка образца 1931/37 годов
 122-мм пушка образца 1931 года